ITES est l'abréviation de :
 Instance de Traitement des Événements de Sécurité en sécurité aérienne
Institut Terre et Environnement de Strasbourg